BKV steht für:

 Bäder- und Kurverwaltung Baden-Baden, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts,
 Bayerischer Kanu-Verband e.V.
 Berufskrankheiten-Verordnung
 Betriebliche Krankenversicherung
 Betriebskollektivvertrag
 Bibliothek der Kirchenväter
 Bilanzkreisverantwortlicher, siehe Bilanzkreis
 BK Virus, ein dsDNA Virus aus der Gruppe der Polyomaviridae
 BKV Zrt., die Nahverkehrsgesellschaft in der ungarischen Hauptstadt Budapest
 Bremskraftverstärker
 Bundeseinheitliches Kassenverzeichnis, ein Verzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland
 Bundesstaatlich-konstitutionelle Vereinigung, eine Fraktion im Reichstag des Norddeutschen Bundes

bkv steht für:

 Bekwarra (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

BKV